Jeziorko Daisy – nazwa rezerwatu przyrody w woj. dolnośląskim, w powiecie świdnickim
 Jeziorko Daisy – potoczna nazwa Jeziora Zielonego w woj. dolnośląskim, w powiecie świdnickim

Zobacz też 
 Daisy